Маух () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Маух, Карл (1837—1875) — немецкий исследователь Африки и картограф.
 Маух, Корине (род. 1960) — швейцарский политик, мэр Цюриха с 1 мая 2009 года.
 Маух, Томас (род. 1937) — немецкий кинооператор, сценарист, режиссёр, продюсер.